Деклара́ция прав трудя́щегося и эксплуати́руемого наро́да — конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Октябрьской революции и провозгласивший основные принципы и задачи социалистического государства. В декларации Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов,  называется Советской Российской Республикой, которая учреждается  как федерация советских национальных республик.

Проект Декларации был написан Лениным, и  года её первоначальный проект был одобрен ВЦИК. Для редактирования Декларации была выбрана комиссия.

 года, на заседании Учредительного собрания, от имени фракции большевиков Я. М. Свердлов огласил Декларацию. Правое большинство отказалось её рассматривать.

В изменённой редакции (в числе прочего, убрано упоминание Учредительного собрания) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была принята на III Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов  года.

Документ был напечатан 17 января 1918 г. в газете «Правда» № 2 и 31 января 1918 г. в газете «Известия ЦИК» № 2.

После объединения III съезда Советов рабочих и солдатских депутатов с III съездом Советов крестьянских депутатов, Декларация была утверждена ещё раз  года, на объединённом III съезде Советов.

По предложению В.И. Ленина, Декларация была включена в  Конституцию РСФСР 1918 года в качестве вводного раздела.

История принятия 
Осенью 1917 г. перед Россией стояли тяжелейшие проблемы. Затянувшаяся война с Германией и социальные потрясения привели к развалу хозяйства. Большевистский переворот поставил Россию на грань широкомасштабной гражданской войны. Большевики утверждали, что держат власть в своих руках вплоть до созыва Учредительного собрания и готовы разделить ее с другими левыми партиями. Уже на II съезде Советов, 26 октября (8 ноября) 1917 г., большевики приняли три декрета. Декрет о власти, Декрет о мире и Декрет о земле.

В преддверии открытия Учредительного Собрания 3 (16) января ВЦИК одобрил написанный Лениным проект Декларации. По идее большевиков под давлением Советов и их вооруженной силы Учредительное собрание большинством голосов должно было принять эту декларацию и тем самым по сути передать власть большевикам. Однако требования декларации были неприемлемы для умеренных социалистов, составлявших большинство Собрания, так как они считали политику большевиков ошибочной, авторитарной и авантюристичной.

К открытию заседания в Таврический дворец прибыло 410 депутатов из 767. Кворум был достигнут. Работа Учредительного собрания началась с борьбы за трибуну и право открыть заседание. Более энергичными оказались большевики, которые захватили трибуну, после чего на нее вышел Свердлов и зачитал проект Декларации. Учредительное собрание большинством голосов отказалось даже обсуждать его. Председателем Собрания был избран лидер социалистов-революционеров В. Чернов.

На оскорбительные выкрики левой части зала и сформированной большевиками галерки Чернов предложил вынести разногласия на референдум. Предложение на деле обратиться к народу вызвало аплодисменты большинства депутатов, но не большевиков.

Большевики, а затем и левые эсеры, ушли из парламента, лишив его кворума. Оставшиеся депутаты обсудили и приняли 10 пунктов Основного закона о земле, соответствовавшего принципам партии эсеров, которые повторяла и Декларация. На следующий день, когда депутаты вновь собрались у Таврического дворца, они нашли двери закрытыми: большевики заявили о роспуске Собрания и отобрали у верховного органа власти помещение.

После разгона Учредительного собрания право определить конституционное устройство страны взял на себя III съезд Советов, открывшийся 10 января. Его делегаты в большинстве своем принадлежали к партии большевиков или поддерживали ее.

12 (25) января Декларация была принята съездом окончательно и стала временным конституционным документом Советской республики. Специальным декретом из нее и из других актов советской власти были изъяты все упоминания Учредительного собрания.

Содержание декларации 
Декларация состояла из четырёх разделов. В первом разделе устанавливались политические основы Советского социалистического государства. Россия провозглашалась республикой Советов, которым принадлежала вся власть в центре и на местах. Советская республика учреждалась на основе свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик.

Утверждалось, что вся власть в Республике должна принадлежать полностью и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Второй раздел определял основную задачу социалистического государства — построение социализма; декларировалась отмена частной собственности на землю, введение рабочего контроля, национализация банков. В стране вводилась всеобщая трудовая повинность, провозглашалось создание Красной Армии.

Провозглашалась социализация земли и отмена частной собственности на землю. Весь ее фонд объявлялся общенародным достоянием и передавался трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. Все леса, недра и воды общегосударственного значения, все поместья и сельскохозяйственные предприятия объявлялись национальным достоянием.

Подтверждались: закон о рабочем контроле и о ВСНХ как первом шаге к полному переходу всех средств производства, банков и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики.

В третьем разделе устанавливались основные принципы внешней политики: борьба за мир, отмена тайных договоров царского и Временного правительств, аннулирование иностранных займов, полученных ими. Здесь же одобрялось провозглашение Советом Народных комиссаров независимости Финляндии, объявление свободы самоопределения Армении.

В четвёртом разделе провозглашалось отстранение эксплуататорских классов от участия в управлении Советским государством, предоставлялась возможность рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение об участии в федеральном правительстве и в других советских федеральных учреждениях.

Формулировались основные социальные задачи: уничтожение всякой эксплуатации человека человеком; полное устранение деления общества на классы; беспощадное подавление эксплуататоров и устранение всякой возможности восстановления власти эксплуататоров; введение всеобщей трудовой повинности. В интересах обеспечения всей полноты власти провозглашалось создание социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.

Значение Декларации 
Детальный разбор Декларации позволяет сделать вывод о том, что она является не столько программным, сколько конституционным документом, юридически закрепляющим то, что уже достигнуто, осуществлено практически.

«Отголоски» декларации, можно увидеть во всех конституциях, как СССР, так и Союзных республик. То есть, рассматриваемый нами документ влиял на систему права в нашей стране, вплоть до 1991 года.

Содержание Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа определяется тем, что она является документом Советского государства, переходного от капитализма к социализму периода.

"Основная задача этого периода состояла в подавлении сопротивления свергнутых классов, в организации обороны страны от нападения интервентов, в восстановлении промышленности и сельского хозяйства, в подготовке условий для ликвидации капиталистических элементов".(с) И.В. Сталин''

Основное содержание Декларации было направлено, в первую очередь, на осуществление двух основных функций. Это. во-первых, - подавление свергнутых классов внутри страны и, во-вторых, оборона страны от нападения извне.

Примечания

Литература 
 Декреты Советской власти. Т. I. М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957.
 Герулайтис Н. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа //100(0) ключевых документов по российской и советской истории в 20 веке / Под ред. Л. Антипова.
 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 3 (16) января 1918 г. // Декреты Советской власти. Т. 1. октября 1917 - 16 марта 1918. – М., 1957. – 620 с.
 Исаев И. А. История Государства и права России. - М.: Юристъ, 2008. – 458 с.
 Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. – М:Проспект, 2012. – 592 с.
 Штамм С. И. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа  : Автореферат диссертации на соискание ученой степени  кандидата юридических наук. – М.,1951. – 22 с.

Декларации
Январь 1918 года
Источники права в СССР